Лекко — город в Италии.
 Лекко — провинция в Италии.
 «Лекко» — итальянский футбольный клуб.

См. также